Lokai peut désigner : 

 Ma'di (ou ma'adi, ma'diti) , une langue africaine
 Lokai, une race de chevaux russe